Le nom Felipe Carrillo Puerto peut désigner :
 Felipe Carrillo Puerto (1872-1924), homme politique mexicain.
 Felipe Carrillo Puerto, ville de l'État mexicain de Quintana Roo nommée en hommage au précédent, capitale de la municipalité du même nom.
 Felipe Carrillo Puerto, municipalité de l'État mexicain de Quintana Roo, nommée en hommage au même.